Зал славы Международного совета крикета () — спортивный зал славы, открытый 2 января 2009 года Международным советом крикета (ICC) совместно Федерацией международных ассоциаций крикетчиков (FICA). Открытие зала было приурочено к столетию совета. Первыми 55 членами зала стали резиденты зала славы FICA, который действовал с 1999 по 2003 годы, а также лауреаты ежегодной премии ICC Awards. Среди включённых в Зал регбистов были как представители классического крикета (Уильям Гилберт Грейс), так и современные спортсмены (Грэм Гук). Игроки, вводимые в Зал, получают особую памятную кепку — первым обладателем такого приза стал австралиец Род Марш. Члены Зала участвуют в выборе новых кандидатов.

Лишь 10 из 64 резидентов Зала играли за пределами Англии, Австралии или Вест-Индии. Наименьшее число тестовых матчей среди всех резидентов провёл южноафриканец Барри Ричардс. Австралийский крикетчик Стив Воу, напротив, провёл наибольшее число тестовых матчей (168). Резидентами Зала являются всего три спортсменки: Рейчел Хейхоу-Флинт, Белинда Кларк и Энид Бейквелл.

Резиденты 

+ — резиденты, введённые в Зал в первую очередь.

Резиденты по странам

Примечания

Ссылки 
 Сайт Зала славы
 Список резидентов

Залы славы в спорте по видам спорта
Крикет
Зал славы Международного совета крикета